Peter Rentzel ist der Name folgender Personen:

* Peter Rentzel (Kaufmann) († 1618), deutscher Kaufmann und Politiker 
 Peter Rentzel (Jurist) (1610–1662), deutscher Jurist und Politiker